Беш-Терек — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Беш-Терек — село в Жумгальском районе Нарынской области.
 Беш-Терек — село в Московском районе Чуйской области.

Россия 
 Беш-Терек — село в Симферопольском районе Крыма, в 1948 году присоединённое к селу Новая Мазанка

См. также 
 Бештерек